Рахин () — топоним:
 Рахин — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Рахин — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).
 Рахин — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер).
Рахин () — топоним:
 Рахин — провинция в Мьянме.
Рахин — фамилия:
 Рахина, Валентина Ивановна — российская советская художница, живописец, педагог, член Санкт-Петербургского Союза художников